LAH (evt. med anden fordeling af store og små bogstaver) kan henvise til flere emner:

 Barbara Lah – en italiensk atlet, født 1972
 Leibstandarte-SS Adolf Hitler – en enhed i SS